Мо́риц () — германское имя, происходящее от французского имени Морис.

Известные носители

Имена 
 Мориц (курфюрст Саксонии)
 Мориц, граф Саксонский
 Мориц (ландграф Гессен-Касселя)
 Мориц (герцог Саксен-Лауэнбурга)
 Мориц Оранский
 Мориц Мильднер
 Густав Мориц Армфельт
 Мориц фон Освальд
 Мориц Блайбтрой
 Мориц Кантор
 Мориц Шлик
 Иоганн-Мориц
 Мориц Бенёвский
 Мориц Ауффенберг фон Комаров
 Мориц Христианович Шульц
 Франц Мориц, граф фон Ласси
 Паш, Мориц
 Мориц Ангальт-Дессауский
 Мориц I (ок. 1145—1209) — граф Ольденбурга с 1167 года.

Фамилии 
 Мориц, Александр () — немецкий предприниматель, миллионер.
 Мориц, Бруно (1900 — после 1964) — немецкий шахматист, мастер.
 Мориц, Владимир Эмильевич (1891—1962) — театровед, переводчик; в 1924—1925 годах — помощник председателя Комитета по организации советского раздела на Всемирной выставке в Париже (1925), член международного жюри театральной секции; в 1930-х годах репрессирован.
 Мориц, Жигмонд (1879—1942) — венгерский писатель, драматург.
  (1797—1866) — немецкий ботаник (ботаническое сокращение имени).
 Мориц, Карл () (1863—1944) — немецкий архитектор и предприниматель в сфере недвижимости.
 Мориц, Карл Филипп (1756—1793) — немецкий мыслитель, педагог, писатель эпохи Просвещения.
 Мориц, Кристоф (род. 1990) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Майнц 05».
 Мориц, Нил (род. 1959) — американский продюсер и основатель Original Film.
 Мориц, Пётр Алексеевич (1818—1898) — российский государственный и общественный деятель.
 Мориц, Рудо (1921—1985) — словацкий писатель.
 Морец, Хлоя (род. 1997) — американская актриса.
 Мориц, Эрвин Фёдорович (1842—1907) — юрист, председатель Прибалтийской конституционной партии, депутат Государственной думы III созыва
 Мориц, Юнна Петровна (род. 1937) — русская поэтесса и переводчица.

Места 
В немецкоязычных странах есть ряд мест с названием Мориц, например:
 Мориц (Саксония-Анхальт),
 Санкт-Мориц:
 Санкт-Мориц (Граубюнден) — коммуна в Швейцарии.
 Санкт-Мориц (озеро) — озеро в Швейцарии.

См. также 
 
  или 
 Макс и Мориц
 Моритц, Карина Анатольевна (1967—2008) — советская актриса, художник.